Tandy steht für:
 Tandy Corporation, den ehemaligen Namen des Elektronikherstellers und -händlers RadioShack
 eine Reihe von Heimcomputern dieses Herstellers, siehe TRS-80

Tandy ist der Familienname folgender Personen:
 Bradley Edward Tandy (* 1991), südafrikanischer Schwimmer, Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2016
 Geoffrey Tandy (1900–1969), britischer Algologe und Nachrichtendienstmitarbeiter
 James Napper Tandy (1740–1803), irischer Politiker und Revolutionär
 Jessica Tandy (1909–1994), britisch-amerikanische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin
 Joe Tandy (1983–2009), britischer Autorennfahrer und Teambesitzer
 Meagan Tandy (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Megan Tandy (* 1988), kanadische Biathletin, von 2010 bis 2014 Megan Heinicke
 Nick Tandy (* 1984), britischer Autorennfahrer
 Richard Tandy (* 1948), britischer Keyboarder der Rockband Electric Light Orchestra (ELO)
 Ryan Tandy († 2014), irischer Rugbyspieler
 Sarah Tandy (* ≈1982), britische Jazz- und Fusionmusikerin
 Sharon Tandy (1943–2015), südafrikanische Sängerin

Siehe auch:
 Tandi
 Thandi